Ша́фферер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шафферер, Ангелика (род. 1948) — австрийская саночница;
 Шафферер, Марко (род. 1984) — боснийский горнолыжник.